Prozessfähigkeit steht für:

 Prozessfähigkeit (Recht), die Fähigkeit, innerhalb eines Gerichtsverfahrens Erklärungen abzugeben, Anträge zu stellen und Rechtsmittel einzulegen
 Prozessfähigkeitsindizes Cp und CpK, eine Kennzahl zur statistischen Bewertung eines Prozesses in der Produktionstechnik

en:process capability